Rajaram I – Chhatrapati dell'impero Maratha
 Rajaram II di Satara – maragià dell'impero Maratha
 Rajaram II di Kolhapur – ragià di Kolhapur
 Rajaram III – Gran Commendatore dell'Ordine della Stella d'India
 Raja Ram – musicista australiano
 N. S. Rajaram – accademico indiano